Karang est :
Le karang, une langue adamawa-oubanguienne proche du mboum, parlée au Cameroun et au Tchad.
L'île de Karang en Indonésie.
 Pura Meduwe Karang, temple hindouiste balinais.
L’angas est parfois aussi appelé karang.
 Karang au Sénégal